Yūki Itō (1985) – attore giapponese
 Yūki Itō (1989) – violoncellista giapponese
 Yūki Itō (1991) – motociclista giapponese
 Yūki Itō (1994) – saltatrice con gli sci giapponese
 Yūki Itō – tennista giapponese